Messanges puede referirse a: 
 Messanges, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Messanges, comuna francesa situada en Landas.